Albrecht Kossel –  medico, chimico e fisiologo tedesco, Premio Nobel per la medicina 1910
 Richard von Kossel – luogotenente generale e nobile prussiano
 Walther Kossel – fisico tedesco